Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2018 de l’US Open de tennis qui est disputé du 30 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Lauréats
Bethanie Mattek-Sands et Jamie Murray remportent leur  titre ensemble en battant en finale Alicja Rosolska et Nikola Mektić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Dotation

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en août 2018
Tennis en septembre 2018
Sport aux États-Unis en août 2018
Sport aux États-Unis en septembre 2018
Sport à New York en 2018